Quint Hortensi, tribú de la plebs el 419 aC 
 Quint Hortensi, magistrat romà, dictador el 286 aC
 Luci Hortensi, pretor el 171 aC
 Quint Hortensi, cònsol el 108 aC
 Luci Hortensi, pretor de Sicília el 97 aC
 Quint Hortensi, orador romà
 Quint Hortensi Hortal, fill de l'orador Quint Hortensi.
 Quint Hortensi Corbió, fill de Quint Hortensi Hortal
 Marc Hortensi Hortal, fill de Quint Hortensi Hortal 
 Luci Hortensi, llegat de Sul·la.